Хезер Мензес Урих (; 3 декабря 1949 — 24 декабря 2017) — американо-канадская актриса и модель. Наиболее известна по роли Луизы фон Трапп, второй дочери капитана, в фильме-мюзикле «Звуки музыки», удостоенном пяти наград «Оскар» американской киноакадемии.

Биография 
Родилась в Торонто в семье шотландцев. Её отец был художником-самоучкой. У неё есть сестра Шейла. С 14 лет будущая актриса жила в Ванкувере, Майами, Лондоне и Южной Калифорнии.

Дебютировала на экране в 1964 году в сериале «Дочь фермера». А уже год спустя появилась в фильме Роберта Уайза «Звуки музыки», принесшем ей всемирную популярность. В августе 1973 года она стала героиней одного из выпусков мужского журнала Playboy. Также актриса снялась в ряде других кинолент и телесериалов, включая триллер «Пиранья» (1978) и «Капитана Америку» (1979).

Муж Хезер, актёр Роберт Урих скончался от рака в 2002 году. Вскоре после его кончины Хезер основала фонд, занимающийся привлечением средств для исследований раковых заболеваний и поддержки пациентов с онкологией. На момент смерти у неё было трое детей, восемь внуков и один правнук.

Актриса ушла из жизни 24 декабря 2017 года в окружении членов семьи. Четырьмя неделями ранее у неё диагностировали последнюю стадию рака мозга.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от опухоли мозга
Фотомодели США
Фотомодели Канады
Киноактрисы Канады
Киноактрисы США
Почётные доктора Университета Конкордия